Peterskirchen ist der Name folgender Ortschaften:
 Peterskirchen, Gemeinde in Oberösterreich im Bezirk Ried, Innkreis

 Peterskirchen (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Peterskirchen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Peterskirchen I, ursprünglicher Gemeindename von Peterskirchen (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Peterskirchen II, ursprünglicher Gemeindename von Unterzeitlarn, Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Peterskirchen (Ouren), Ortsteil von Ouren in der Gemeinde Burg-Reuland, Wallonien, Belgien

Siehe auch:
 Peterskirche